De Rally van Catalonië 2004, formeel 40º Rally Catalunya - Costa Brava, was de 40e editie van de Rally van Catalonië en de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2004. Het was de 390e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Lloret de Mar.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië